Osoby o tym nazwisku:
 Adam Józef Kozakowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Witold Kozakowski – polski muzyk, nauczyciel